Hold On ist ein Lied von Wilson Phillips aus dem Jahr 1990, das von Carnie Wilson, Chynna Phillips und Glen Ballard geschrieben wurde. Es erschien auf dem selbstbetitelten Debütalbum und wurde von Letzterem produziert.

Geschichte 
Im Song geht es um eine Person, die kurz vor dem Aufgeben steht und in Form des Lyrischen Ichs ermutigt wird, nicht die Hoffnung zu verlieren.

Die Veröffentlichung war am 27. Februar 1990. In den Vereinigten Staaten wurde es ihr erster Nummer-eins-Hit und erreichte in Billboards Liste 100 Greatest Girl Group Songs of All Time Platz 15. Für die Grammy Awards 1991 wurde es in der Kategorie Song des Jahres nominiert, verlor aber gegen From a Distance von Bette Midler.

Im Film Brautalarm sangen Wilson Phillips das Lied vor.

Coverversionen 
 1998: Glenn Medeiros

Einzelnachweise 

Nummer-eins-Hit 
Lied 1990
Popsong